Cheri eller Chéri kan syfta på:

 Chéri (roman) – en roman från 1920 av Sidonie Gabrielle Colette
 Chéri (film) – en brittisk-fransk-tysk dramafilm från 2009 av regissören Stephen Frears, originaltitel Chéri
 Cheri (periodiskt vattendrag i Etiopien) – ett periodiskt vattendrag i Etiopien
 Cheri (tidning) – en pornografisk tidning som publiceras i USA
 M/S Cheri – ett fartyg i Nagu

Personer

 Cheri Dennis (1979–), en amerikansk sångerska
 Cherie Currie (1959–), en amerikansk sångerska
 Cheri Honkala (1963–), en amerikansk politiker
 Cheri Oteri (1962–), en amerikansk skådespelerska

Se även
 Chari
 Cherie
 Cherrie
 Cherry – flera
 Shari